Пётр Кропоткин: Кропоткин, Пётр Алексеевич (1842—1921) — теоретик анархизма, историк, географ, философ, литератор.
 Кропоткин, Пётр Николаевич (1910—1996) — учёный-геолог, геофизик, академик.